Alfredo Barrera puede referirse a:

 Alfredo Barrera Vásquez (1900 - 1980), paleógrafo y filólogo, mayista, de México.
 Alfredo Barrera Marín (1926 - 1980), biólogo, doctor en ciencias, de México, hijo del que antecede.
 Alfredo Barrera Rubio, arqueólogo e investigador mexicano, mayista.